

Cinema 
 I nuovi gangster (Crossing) – film indipendente del 2007 diretto da Roger Evan Larry

Fisica 
 Crossing – relazione tra scattering di particelle e antiparticelle

Musica 
 Crossing – album degli Oregon del 1985

Pagine correlate 
Crossings
The Crossing